Schumakow (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Wassiljewitsch Schumakow (* 1948), sowjetischer Ringer
 Sergei Wladislawowitsch Schumakow (* 1992), russischer Eishockeyspieler

Schumakow steht für:
 Schumakow (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk in Russland